Jan Groenendijk (voetballer) - Nederlands voetballer (1946-2014) die uit kwam voor FC Utrecht, Go Ahead Eagles en FC Wageningen.
 Jan Groenendijk (dammer) - Nederlands dammer (1998).